День работников СИЗО и тюрем — профессиональный праздник всех работников следственных изоляторов (СИЗО) и тюрем в Российской Федерации.
Эта дата отмечается в России ежегодно 31 октября.

История и празднование 

14 сентября 2006 года руководитель Федеральной службы исполнения наказаний Юрий Иванович Калинин подписал приказ, согласно которому 31 октября объявлен профессиональным праздником — «Днем работников СИЗО и тюрем».

Дата для проведения «дня работников СИЗО и тюрем» была выбрана не случайно: 31 октября 1963 года Коллегия министерства охраны общественного порядка РСФСР приняла решение о создании в Советском Союзе следственных изоляторов, как нового вида учреждений уголовно-исполнительной системы.

«День работников СИЗО и тюрем» — профессиональный праздник более чем для 50 тысяч человек, работающих в структуре ФСИН России.

Примечания

См. также 
 День работников уголовно-исполнительной системы Минюста

Ссылки 
 Перечень всех следственных изоляторов и мест лишения свободы России

СИЗО
СИЗО
Праздники 31 октября